Damernes linjeløb ved EM i landevejscykling 2018 blev afholdt den 5. august i Glasgow, Skotland. Linjeløbet foregik over 130 km.

Linjeløbet blev vundet af italienske Marta Bastianelli, efterfulgt af hollandske Marianne Vos og tyske Lisa Brennauer.

Deltagere

Danske ryttere 
Pernille Mathiesen
Christina Siggaard
Louise Norman Hansen
Rikke Lønne

Resultater

Endelige resultat

Eksterne henvisninger 

Linjeløb (damer)